Никола́й Васи́льевич Коле́сников:
 Колесников, Николай Васильевич (род. 1920) — советский инженер-конструктор, лауреат Сталинской премии и Государственной премии СССР.
 Колесников, Николай Васильевич (1922—1943) — Герой Советского Союза.
 Колесников, Николай Васильевич (род. 1953) — советский легкоатлет, призёр Олимпийских игр.